Arjosari kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Arjosari, Jawa Tengah, by, 
 Arjosari, Pacitan, by, 
 Kecamatan Arjosari, distrikt, Jawa Timur, 
 Arjosari, Blimbing, by, Jawa Timur, 
 Arjosari, Pasuruan, by, 
 Arjosari, Kalipare, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar